Häberlein ist der Familienname folgender Personen:
 Mark Häberlein (* 1966), deutscher Historiker
 Matthias Häberlein (* 1969), deutscher Volleyball-Nationalspieler
 Michaela Schmölz-Häberlein (* 1964), deutsche Historikerin